Menemachos ist der Name von:

 Menemachos (Mediziner) (ca. 1. Jahrhundert v. Chr.), Arzt der Antike
 Menemachos (Vater Homers)
 Menemachos (Reiteroberst)
 Menemachos (Reiterführer)
 Menemachos von Mytilene
 Menemachos von Sardeis
 Menemachos (Sohn des Aigyptos), eine Person der griechischen Mythologie

Siehe auch:
 Menemachus